Кефал, Цефал ()  — имя нескольких персонажей древнегреческой мифологии, которые зачастую смешиваются:
 Кефал (сын Гермеса) — сын Гермеса и Герсы (либо Гермеса и Креусы). Возлюбленный Эос, богини зари.
 Кефал (сын Деиона) — в древнегреческой мифологии, сын Деиона или Деионея, сына Эола, царя Фокиды, и Диомеды.
 Кефал (царь фокейцев) — царь фокейцев. Упомянут у Диодора (IV 53).

Другие значения
 Кефал — афинянин V века до н. э. из Сиракуз, отец оратора Лисия. Бежал от тирана Гелона. Переселился в Афины по приглашению Перикла. Кефал обосновался в Пирее и устроил оружейную мастерскую. Разбогател на заказах в ходе Пелопоннесской войны.
 Кефал — афинянский оратор IV века до н. э. из дема . В 384 году до н. э. участвовал в заключении альянса с Хиосом, позже выступал в поддержку фиванских беглецов (378 год до н. э.).
 Кефал (Византия) — именование местных и провинциальных губернаторов в поздней Византийской империи.

См. также 
 Кефалос

Имена греческого происхождения